Готовье — название нескольких населённых пунктов:
 Готовье — село в Красненском районе Белгородской области.
Готовье — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.